Zalesie kan syfta på följande platser:

Belarus 

 Zalesse, ort, Hrodnas voblast,

Polen 

 Zalesie (ort i Polen, Podlasiens vojvodskap), Powiat sokólski, 
 Zalesie (ort i Polen, Masoviens vojvodskap), Powiat warszawski zachodni, 
 Zalesie (ort i Polen, Lublins vojvodskap, Powiat łęczyński), 
 Zalesie (ort i Polen, Święty Krzyż vojvodskap), Powiat kielecki, 
 Zalesie (ort i Polen, Lillpolens vojvodskap), Powiat limanowski, 
 Zalesie Śląskie, ort, Opole vojvodskap, Powiat strzelecki, 
 Zalesie (kommun), Lublins vojvodskap, Powiat bialski, 
 Zalesie (kommunhuvudort), Nedre Karpaternas vojvodskap, Powiat przeworski, 

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Belarusförgreningar